Latomus ist der Name von:

 Bartholomaeus Latomus (1485–1570), belgischer Humanist
 Bernhard Latomus (1516–1613), deutscher Historiker
 Jacobus Latomus (Jacques Masson; * um 1475, † 1544), flämischer Theologe, siehe Jacques Masson (Theologe)
 Johann Latomus (1524–1598), deutscher Kanoniker und Chronist

Latomus bezeichnet:
 Latomus (Zeitschrift), belgische altertumswissenschaftlichen Zeitschrift